Isabelle est un nom propre ou commun qui peut désigner :

Le nom Isabelle peut aussi être écrit Isabel ou Ysabelle, en fonction de son pays d'origine.

Prénom  
 Isabelle est un prénom féminin, usité à toutes les époques. Il se fête le .

Variantes linguistiques 
 Isabea, Zabèle en poitevin

Saintes chrétiennes 
Voir

Souveraines, aristocrates et nobles 
 ,
 Isabelle du Brésil, (°1846 - †1921) Princesse régente,
 ,
 ,
 Isabelle-Claire-Eugénie d'Autriche (°1566 - †1633)
 Isabelle d'Autriche (°1501 - †1526), sœur de Charles Quint, Reine de Danemark, Norvège et Suède.
 Isabelle Rommée (°1377 - †1458), mère de Jeanne d'Arc

Artistes 
 Isabelle Adjani, actrice française,
 Isabel Allende, romancière chilienne,
 Isabelle Alonso, féministe et écrivaine française,
 Isabelle Aubret, chanteuse française,
 Isabelle Boulay, chanteuse québécoise,
 Isabelle Breitman, dite Zabou Breitman, actrice et réalisatrice française,
 Isabelle Capistran, présumée la plus gentille, intelligente et jolie femme du 21e siècle
 Isabelle Carré, actrice française,
 Isabelle Geffroy, dite Zaz chanteuse française.
 Isabelle Gélinas, actrice française,
 Isabelle Huppert, actrice française,
 Isabelle Mergault, actrice et réalisatrice française,
 Isabelle Morizet, dite Karen Cheryl, chanteuse et animatrice radio française,
 Isabelle Nanty, actrice et réalisatrice française,
 Isabelle Pierre, chanteuse québécoise,
 Isabelle Quenin, animatrice de radio et télévision française,
 Isabella Rossellini, actrice italienne,
 Isabelle de Truchis de Varennes, dite Zazie, chanteuse française.

Sportives 
 Isabelle Mir, skieuse française,
 Isabelle Autissier, navigatrice française
 Isabelle Patissier, championne d'escalade
 Isabelle Severino, gymnaste française

Philosophes 
 Isabelle Stengers, philosophe belge.

Autres personnalités portant ce prénom 
 
 Tous les articles débutant par Isabel

Patronyme 
Isabelle peut être aussi un patronyme :
 Charles Isabelle

Toponyme 
 Isabel (Illinois)

Marques 
 Isabelle, un démonstrateur interactif de théorème.
 Isabelle, une marque d'eau de source.
 Isabelle, un cépage.

Zoologie 
 L'Isabelle (Graellsia isabellae), une espèce de lépidoptères nocturnes de la famille des Saturniidae.
 Le Courvite isabelle (Cursorius cursor), une espèce d'oiseaux limicoles de la famille des Glareolidae.

Créations artistiques 
 Isabelle, série de bande dessinée de Will, Yvan Delporte, Franquin et Macherot ;
 Isabelle, bande dessinée de Jean-Claude Servais (1984) ;
 Isabelle : la Louve de France, bande dessinée de Thierry Gloris et Marie Gloris (scénario), Jaime Caldéron (dessin) et Johann Corgié (couleur), en 2 tomes, Les reines de sang, Delcourt (2012 et 2014) ;
 Isabelle, roman d'André Gide ;
 Isabel, film de Paul Almond (1968) ;
 Isabelle, téléfilm de Jean-Paul Roux, d'après le roman d'André Gide (1970) ;
 Isabelle de Paris, série anime japonaise de 1979 ;
 Isabel, série télévisée espagnole diffusée en 1996 ;
 Isabel, série espagnole diffusée sur TVE (2012-2014).

Divers 
 Isabelle (couleur), un nom de couleur ancien
 Isabelle (robe du cheval), caractérisant la robe d'un cheval.
 L‘Isabelle, un cruise-ferry de la compagnie Tallink.

Références

Voir aussi 
 
 
 

he:איזבלה
ja:イサベル
ko:이사벨
lv:Izabella
nl:Isabella
pl:Isabel
zh:伊莎贝拉